Григо́рий Козло́в:
 Козлов, Григорий Алексеевич (1921—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Козлов, Григорий Иванович (1912—1968) — советский государственный и политический деятель, председатель Ленинградского областного исполнительного комитета.
 Козлов, Григорий Митрофанович (1915—1987) — советский художник-мультипликатор.
 Козлов, Григорий Михайлович (род. 1955) — режиссёр и театральный педагог.
 Козлов, Григорий Филиппович (1911—1984) — Герой Советского Союза.